Degerskär kan syfta på:

 Norra och Södra Västerskär, även kallade Norra och Södra Degerskär – Öar i Signilskärsarkipelagen i Hammarland på Åland